Суданский динар — национальная валюта Судана, имевшая хождения с 8 июня 1992 по 10 января 2007 года. Суданский динар равнялся 10 суданским фунтам и 1000 пиастрам. В обращении находились банкноты номиналами 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 суданских динаров и монеты номиналами ¼, ½, 1, 2, 5, 10, 20 и 50 динаров.

История 
Суданский динар был введён в обращение 8 июня 1992 года, заменив суданские фунты и став символом «арабизации» Судана. Но на деле никто не исчислял стоимость товара в динарах, все называли цену в фунтах (1 фунт = 1/10 динара). В некоторых районах страны динар так и не стал признанной валютой, а вместо него использовался кенийский шиллинг, эфиопский быр, угандийский шиллинг и выведенный из обращения суданский фунт. Подписанный в январе 2005 года между правительством Судана и Суданской народно-освободительной армией мирный договор предусматривал, в частности, введение Банком Судана единой валюты для всей территории страны. В ходе состоявшейся 9 января 2007 года денежной реформы суданский динар был заменен новым суданским фунтом по курсу 1 фунт = 100 динаров. С 30 июня 2007 года динар перестал быть законным денежным средством платежа.

Банкноты 
Выпущенные после 1992 года, все банкноты на лицевой стороне были украшены изображениями президентского дворца, на оборотах размещены орнаменты и архитектурные ансамбли. При этом на банкнотах номинал указывался в динарах, а на более старых купюрах — в фунтах. Это приводило к путанице: люди все равно переводили динары в фунты, а называли все гинеями. После того как в стране был введён новый суданский фунт, старые банкноты номиналами 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 суданских динаров перестали быть законным средством платежа с 1 июля 2007 года.

Примечания

Ссылки 
 Галерея банкнот Судана (Суданский динар)

Динар
Деньги Судана
Африканские валюты